Grabówka-Kolonia peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Grabówka-Kolonia, un village dans la voïvodie de Lublin
 Grabówka-Kolonia, un village dans la voïvodie de Podlachie